Cette page contient les pages d'homonymie de Boisseau, Boissau, Boiseau et Boisseaux.

Boisseau peut désigner :
 boisseau, une pièce mobile composant un carburateur ;
 boisseau, une ancienne unité de mesure de volume ;
 vanne à boisseau, une vanne à trou conique ;
 boisseau, un court tuyau en terre cuite ou en céramique (à paroi alvéolée), en métal, constituant des conduits d'évacuation de fumée, d'eaux d'égout ;
 Grande Ourse, une constellation dont c'est le nom chinois.

Toponyme 

 Boisseau, une commune française de Loir-et-Cher ;
 Boisseaux, une commune française du Loiret ;
 Saint-Jean-de-Boiseau, une commune française de la Loire-Atlantique ;
 Îlet Boisseau, un îlet inhabité de Martinique ;
 Boisseau, un cours d'eau français qui coule dans le département du Cher.

Patronymes 

Boisseau
 Jean Boisseau (16..-1657?), graveur, maître-enlumineur et cartographe français ;
 Jean Antoine Boisseau (1748-1843), cultivateur et homme politique français ;
 Nicolas-Gaspard Boisseau (1765-1842), notaire et homme politique du Bas-Canada ;
 François Gabriel Boisseau (1791-1836), médecin militaire et écrivain médical français ;
 Émile-André Boisseau (1842-1923), sculpteur français ;
 Léon Boisseau (1884-1959), homme politique français ;
 Famille Boisseau, famille d'organiers du  ;
 Jean-Thierry Boisseau (né en 1949), compositeur français ;
 René Boisseau (1906-1985), général français et combattant de la France libre ;
 Roger Boisseau (1926-2007), homme politique français ;
 Yves Boisseau (né en 1934), homme politique français ;
 Marie-Thérèse Boisseau (née Lebreuil en 1940), femme politique française ;
 Frédéric Boisseau (1972-2015), victime de l'attentat contre Charlie Hebdo ;
 Sébastien Boisseau (né en 1974), contrebassiste français de jazz ;
 Rosita Boisseau, journaliste et critique de danse contemporaine ;
 Damien Boisseau, acteur français, frère de Guillaume ;
 Guillaume Boisseau, acteur français, frère de Damien ;

Boissau
 Robert Boissau (1886-1950), général français ;
 Martin Boissau (né en 1960), chef-opérateur du son français ;

Boiseau
 Arnold Boiseau, auteur, scénariste et acteur français ;

Boisseaux
 Henry Boisseaux (1821-1863), dramaturge et librettiste français d'opéras.

Homonymie de patronyme
Patronyme français